Telewizyjny festiwal „Kult Off Kino” w TVP Kultura – telewizyjny festiwal filmowy kina niezależnego.

Festiwal kina niezależnego odbywający się w grudniu na antenie TVP Kultura. Statuetki festiwalu przyznawane są w pięciu kategoriach: off; etiudy studenckie; animacja; Grand Prix Publiczności; Grand Prix Festiwalu i Nagroda Jury.

Laureaci 2009 

Galę festiwalu w kinie Kultura w Warszawie poprowadzili: Mateusz Damięcki, Maciej Buchwald, Modest Ruciński.

Przypisy 

Polskie festiwale filmów niezależnych
TVP